Борци могу да буду:

 Борци (војска), учесници борбе, у војном смислу

или

 Борци (Рача), насеље у општини Рача, Република Србија 
 Борци (Котор Варош), насеље у општини Котор Варош, Република Српска, БиХ
 Борци (Језеро), насеље у општини Језеро, Република Српска, БиХ
 Борци (Коњиц), насеље у општини Коњиц, Федерација БиХ, БиХ
 Борци (Јајце), насеље у општини Јајце, Федерација БиХ, БиХ
 Борци Горњи, насеље у општини Котор Варош, Република Српска, БиХ 
 Борци Доњи, насеље у општини Котор Варош, Република Српска, БиХ
 Борци, село у општини Венец, Шуменска област, Бугарска

или

 Првоборци, носиоци партизанске споменице 1941.
 Шпански борци, учесници Шпанског грађанског рата
 Борци за слободу, учесници борбе за слободу и социјалну правду

Види још 
 Борба (вишезначна одредница)
 Борачка организација Републике Српске